Унсектаман има више значења:

 Унсектаман (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Унсектаман (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику